Żabin (gromada w powiecie drawskim)
 Żabin (gromada w powiecie gołdapskim) (węgorzewski/gołdapski)
 Żabin (gromada w powiecie ostrołęckim)